Constanza de Castilla puede referirse a:

 Constanza de Castilla (1136/1141-1160), hija de Alfonso VII de Castilla y esposa de Luis VII de Francia.
 Constanza de Castilla (c. 1195-1243), infanta de Castilla, hija del rey Alfonso VIII y de Leonor de Plantagenet. 
 Constanza de Castilla (1259-1280), infanta hija del rey Alfonso X y de la reina Violante de Aragón.
 Constanza de Castilla (1318/1323-1345), hija del infante Don Juan Manuel y esposa de Alfonso XI de Castilla y de Pedro I de Portugal.
 Constanza de Castilla (1354-1394), hija de Pedro I de Castilla y esposa de Juan de Gante.
 Constanza de Castilla (antes de 1405-1478), hija de Juan de Castilla y Castro y abadesa en el Convento de Santo Domingo el Real en Madrid.